Bucur est un verbe roumain et un nom propre roumain qui peuvent faire référence à :

Verbe 
 bucura est un verbe roumain qui signifie « profiter de », « jouir de », « se réjouir », « être ravi », « être heureux ». Bucur en est une conjugaison :
 eu bucur, « je me réjouis » : première personne du singulier du prezent (présent)
 eu să bucur, « que je me réjouisse », première personne du singulier du conjunctiv prezent (subjonctif présent)
 eu o să bucur, « je me réjouirai », première personne du singulier du Viitor I popular (futur)
 eu am să bucur, « je me réjouirai » première personne du singulier du Viitor II popular (futur)

Prénom 
Bucur est un prénom masculin roumain notamment porté par :
 , berger légendaire roumain qui serait à l’origine de Bucarest (București en roumain)
  (1866-) militaire roumain ;
  ou Bucur Codleanu (1873-1965), homme politique roumain ;
  (-), homme politique roumain ;
  (1911-1991), essayiste, économiste et homme politique roumain.

Patronyme 

  (1955-), médecin et universitaire roumain ;
  (1977-), acteur roumain ;
  (1959-), rameuse roumaine ;
 Gheorghe Bucur (1980-), joueur de footballeur roumain ;
  (1968-), Romanian historien roumain ;
  (1989-), footballeur roumain.

Hydronyme 
 , cours d’eau de Roumanie, affluent du Someșul Mare dans le Județ de Bistrița-Năsăud en Transylvanie ;
 , affluent du Bârsa dans le Județ de Brașov en Transylvanie.

Architecture 
 Église de Bucur, église parmi les plus anciennes de Bucarest, qui porte, selon la légende de la ville, le nom d’un berger appelé .De plus, selon la légende attestée au , Bucarest (en roumain București), tirerait son nom de ce même berger Bucur, qui se serait établi le premier sur l’emplacement de l’actuelle ville.

 , centre comercial de Bucarest.

Autre sens 
 bücür est un adjectif turc qui signifie « court ».

Références 

Patronyme roumain